Williams County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Williams County (Ohio) – okres státu Ohio
 Williams County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota